Halbmond steht für:

 allgemein diverse Schattenbilder des Mondes, speziell die zunehmende und abnehmende Dichotomie, siehe Mondphase
 ein Symbol, die Mondsichel, z. B. als
 Hilal ein Emblem des Islam
 Roter Halbmond
 ein heraldisches Wappenbild, siehe Mond (Heraldik) 
 Lunula, der sichtbare weiße, halbmondförmige Teil der Matrix vom Nagel (Anatomie)
 Werkzeug der Lederverarbeitung, Halbmondmesser, siehe Halbmond (Werkzeug)
 eine veraltete Bezeichnung für das Musikinstrument Schellenbaum
 ein historisches Militär- und Jagdhorn, Sauerländer Halbmond

geographisch:
 Halbmondinsel ist der Name mehrerer Inseln
 Fruchtbarer Halbmond, eine Region im Nahen Osten
 Goldener Halbmond, das Hauptanbaugebiet von Opium in Asien
 Schiitischer Halbmond, zusammenfassende Bezeichnung für Länder mit schiitischer Bevölkerungsmehrheit

Sonstiges:
 Roter Halbmond, als Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
 Eiserner Halbmond, osmanische Kriegsmedaille
 Alternativtitel des Films Half Moon von Bahman Ghobadi
 Egri csillagok, Roman, deutsch Tödlicher Halbmond
 Halbmond-Tabletten, ein rezeptfreies Antihistaminikum

Siehe auch:
 Crescent
 De Halve Maan
 Halber Mond
 Half Moon
 Mond (Begriffsklärung)
 Möndchen des Hippokrates
 Halbemond
 Mondsichel